Риваденейра () — испанская фамилия. Известные носители:

 Риваденейра, Адольфо (1841—1882) — испанский дипломат, востоковед, путешественник и редактор.
 Риваденейра, Габриэла (род. 1983) — эквадорский политик.
 Риваденейра, Мануэль (1805—1872) — испанский издатель и типограф.
 Риваденейра, Педро де (1527—1611) — испанский агиограф, историк, биограф, мыслитель.
 Риваденейра, Хуан Антонио — епископ, ординарий архиепархии Архиепархия Вальядолида|архиепархии Вальядолида (1830—1856)
 Солис-и-Риваденейра, Антонио де (1610—1686) — испанский священнослужитель, историк, писатель и драматург.